Acatenango steht für:
 Acatenango (Chimaltenango), eine Gemeinde im Departamento Chimaltenango in Guatemala
 Acatenango (Pferd), ein deutsches Galopprennpferd
 Acatenango (Vulkan), einen Vulkan in Guatemala